Миха́йло Степа́нович Турчи́н (1979-2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

З життєпису 
Народився 1981 року в селі Озеряни (Галицький район, Івано-Франківська область).

В червні 2014-го добровільно прийшов до Галицького райвіськкомату, але був призваний лише в серпні того ж року. Солдат; стрілець-помічник гранатометника; 80-та окрема десантно-штурмова бригада. 30 серпня підрозділ прибув у селище Побєда (Новоайдарський район).

Загинув 5 вересня 2014 року в бою з російським диверсійним підрозділом поблизу Цвітних Пісків (Слов'яносербський район, Луганська область). Разом з Михайлом загинули старший лейтенант Юрій Пилипчук, прапорщик Анатолій Гаврилюк, сержант Іван Лемещук, сержант О. Ващук, молодший сержант І. Сова, молодший сержант С. Бродяк, молодший сержант В. Бражнюк, молодший сержант Е. Слободян, старший солдат В. Соломчук, солдат Р. Степула, солдат М. Федус, солдат С. Боднар та солдат І. Воробель.

У лютому 2016 рішенням Галицького райсуду був визнаний померлим. Лише після третьої ДНК-експертизи останків у 2020 було отримано 99 % збіг. Перепохований 21 лютого 2020 року в селі Озеряни

Примітки

Джерела 
 Книга пам'яті
 На Прикарпатті поховали бійця 80 одшбр Михайла Турчина, який загинув у вересні 2014-го
 Україна в один день прощалася з двома полеглими бійцями
 Книга пам'яті полеглих за Україну

Уродженці Галицького району
Померли в Цвітних Пісках
Поховані в Галицькому районі